Beechwood Shores ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beechwood Shores (North Carolina), im Currituck County
 Beechwood Shores (Virginia), im Bedford County